

Ожидаемые события

Без точных дат 
 25-й чемпионат мира ФИФА по футболу.
 XXVII Зимние Олимпийские игры
 Планируется запуск гравитационного детектора LISA.
 Прибытие аппарата Dragonfly () на Титан.
 Закончится поддержка Oracle solaris 11.

В литературе 
 Роман Метро 2034 Дмитрия Глуховского — продолжение романа Метро 2033.
 Аниме-фильм Призрак в доспехах: Синдром одиночки — Закостенелое общество.

См. также

Примечания